Lampropoulos ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fotios Lampropoulos (* 1983), griechischer Basketballspieler 
 Vasilios Lampropoulos (* 1990), griechischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Maria Lamprópulos